Arist de Salamina, historiador grec 
 Arist (filòsof), filòsof grec